Campanelli est un nom de famille. Plusieurs personnes notables portent ce nom de famille dont :

  (1925-2003), promoteur immobilier
 , entraîneur américain de basket-ball
 , page d'homonymie
 Pauline Campanelli (1943-2001), artiste
  (1970-), personnalité canadienne de la télévision 
  (1935-2004, entraîneur de football au Pennsylvania Sports Hall of Fame

Personnages de fiction:

 Tessa Campanelli, personnage de la série télévisée Degrassi High

Voir aussi 

 Campanelle, variété de pâtes
 Glockenspiel, également appelé campanelli